Владимир Дружинин:
 
 Дружинин, Владимир Прокопьевич (род. 1957) — советский и российский физик.